Qui sotto la lista del 2015, per individui con più di 15 anni di età. I dati sono del The World Factbook 2015 della CIA.

Lista degli stati per tasso di alfabetizzazione, come dal Rapporto delle Nazioni Unite sul Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 2013. Dato che le definizioni e i metodi di raccolta dei dati variano tra i paesi, l'alfabetizzazione stimata dovrebbe essere utilizzata con cautela.

Lista paesi per tasso di alfabetizzazione nel mondo secondo Index Mundi (fino al 2016).

Lista paesi per tasso di alfabetizzazione nel mondo secondo la CIA.

Note

Voci correlate 
 Alfabetizzazione
 Paesi in via di sviluppo
 Indice di sviluppo umano

Educazione
Stati per tasso di alfabetizzazione
Economia dello sviluppo